Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2007./08. čine Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Sjever  

 Posavina Sport 
 tolisa.info, rezultati 
 tolisa.info, ljestvica  
 ''70 godina NK "Sloga"

Jug 

 Izvori:

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2007-08
 3